«Іспа́нський біографі́чний словни́к» (; DBE) — іспанський 50-томний біографічний словник. Опублікований в 2009—2013 роках у Мадриді Королівською академією історії. Головні редактори — Гонсало Анес (директор Академії), Хайме Ольмедо і Кінтін Альдеа Вакеро. Робота над словником тривала від 1999 року. Містить близько 45 тисяч біографій діячів іспанської історії від VII ст. до н.е. до сучасності. У написанні статей взяли участь понад 4 тисяч істориків-спеціалістів з 500 наукових інститутів та університетів Іспанії та світу. Електронна версія словника була офіційно відкрита 2018 року на сайті Королівської академії історії. Статті електронної версії редагуються коректорами. У друкованій версії присутні статті про живих осіб. Найбільший біографічний словник в Іспанії.

Видання
 Diccionario biográfico español. 50 tomos. Madrid: Real Academia de la Historia, 2009—2013. ISBN 9788496849563

Томи 
 Vol. 1. (Abad — Aguirre y Viana). 2009. 846 p.
 Vol. 2. (Aguirre de Viani — Allendesalazar y Muñoz de Salazar). 2010. 846 p.
 Vol. 3. (Aller Ulloa — Amador de los Ríos y Fernández-Villalta). 2010. 847 p.
 Vol. 4. (Amador de los Ríos y Serrano — Arcas Sánchez). 2010. 846 p.
 Vol. 5. (Arcaya y Guendica — Asúa y Mendía). 2010. 846 p.
 Vol. 6. (Asuero Sáenz de Cenzano — Barco y Gasca). 2010. 846 p.
 Vol. 7. (Barco González — Bereber). 2010. 846 p.
 Vol. 8. (Berenguela Berenguer — Borbón y Borbón Parma). 2010. 846 p.
 Vol. 9. (Borbón y Borbón Parma — Caballero y Ordech). 2010. 847 p.
 Vol. 10. (Caballero de Paredes — Canella y Meana). 2010. 846 p.
 Vol. 11. (Canella Secades — Carvajal y Fernández de Córdoba). 2010. 846 p.
 Vol. 12. (Carvajal Ferrer — Cazalla). 2010. 646 p.
 Vol. 13. (Cazalla — Cobos y Molina). 2010. 846 p.
 Vol. 14. (Cobos Molina — Coscolín Figueras). 2010. 846 p.
 Vol. 15. (Coscolla — Díaz). 2010. 846 p.
 Vol. 16. (Díaz — Echeverz Eito). 2011. 846 p.
 Vol. 17. (Echeverz y Subiza — Esteban Castillo). 2011. 846 p.
 Vol. 18. (Esteban de Collantes — Fernández de Córdoba y de Velasco). 2011. 846 p.
 Vol. 19. (Fernández de Córdoba y Vera de Aragón — Ferrero Fiesco y de Saboya). 2011. 846 p.
 Vol. 20. (Ferrero Llusiá — Furnius Iulianus). 2011. 846 p.
 Vol. 21. (Furnó i Abad — García López). 2011. 846 p.
 Vol. 22. (García López — Gil Turner). 2011. 846 p.
 Vol. 23. (Gil de Úbeda — González Fernández). 2011. 846 p.
 Vol. 24. (González Fernández — Guerra Arteaga y Leiva). 2011. 846 p.
 Vol. 25. (Guerra Bejarano — Hernández Rodríguez). 2011. 846 p.
 Vol. 26. (Hernández Rodríguez — Ibn Riḍwān). 2011. 846 p.
 Vol. 27. (Ibn Rušayd — Jiménez de Gregorio). 2011. 846 p.
 Vol. 28. (Jiménez del Guazo — Larcius Priscus). 2012. 846 p.
 Vol. 29. (Lardito Camposaprani — Llobet Gràcia). 2012. 846 p.
 Vol. 30. (Llobet i Reverter — López y de Vega). 2012. 846 p.
 Vol. 31. (López de Vega — Manfredi Cano). 2012. -846 p.
 Vol. 32. (Manfredo de Sicilia — Martín Díez). 2012. 846 p.
 Vol. 33. (Martín Díez — Matos y Massieu). 2012. 846 p.
 Vol. 34. (Matos de Noronha — Mestre Artigas). 2012. 846 p.
 Vol. 35. (Mestre y Bosch — Montoya). 2012. -846 p.
 Vol. 36. (Montoya — Muñoz). 2012. 846 p.
 Vol. 37. (Muñoz — Nubiola Espinós). 2012. 846 p.
 Vol. 38. (Nueda y Santiago — Ortega y Díez). 2012. 846 p.
 Vol. 39. (Ortega Domínguez — Paraíso Lasús). 2012. 846 p.
 Vol. 40. (Páramo — Pérez de Cebreros). 2012. 846 p.
 Vol. 41. (Pérez Cecilia — Porcell). 2013. 1038 p.
 Vol. 42. (Porcell y Famanía — Recesvindo de Córdoba). 2013. 1038 p.
 Vol. 43. (Recesvinto — Rodríguez de Losada). 2013. 1038 p.
 Vol. 44. (Rodríguez Lucero — Sáez Manzanares). 2013. 1038 p.
 Vol. 45. (Sáez Martínez — Santa Cruz Blasco). 2013. 1038 p.
 Vol. 46. (Santa Cruz y Calaumana — Solé Rovira). 2013. 1038 p.
 Vol. 47. (Solé y Sabarís — Tolosa Latour). 2013. 1054 p.
 Vol. 48. (Tolrà — Valerius Propinquus). 2013. 1054 p.
 Vol. 49. (Valerius Propinquus Granius Grattius Cerealis Geminius Restitutus — Villacreces). 2013. 1054 p.
 Vol. 50. (Villacreces — Zuya). 2013. 1054 p.

Посилання 

 Diccionario Biográfico Español  // Real Academia de la Historia

Біографічні словники
Іспанські словники